Scaligeria podagrarioides är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Scaligeria podagrarioides ingår i släktet Scaligeria och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
podagrarioides